К. Арі — шведський танцівник (Балет у Швеції).

Топоніми 

 Арі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція К'єті
 Арі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Арі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя

Див. також 
 Арі Лемке (фін. Ari Lemmke) — людина, котра дала Лінукс ім'я.
 ARI (нім. Astronomisches Rechen-Institut) — Інститут астрономічних обчислень в Гайдельберзькому університеті в Німеччині